Seo steht für:
 Seo (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Seo ist der Name folgender Orte:
 Seo (Noimuti), indonesisches Dorf im Distrikt Noimuti (Westtimor)
 Seo (Stenico), Ort in Stenico (Trentino), Trentino-Südtirol, Italien

seo steht für:
 Suarmin (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Sandaun Province, Papua-Neuguinea

SEO steht für:
 Schiffseinsatzoffizier, Dienststellung von Navigationsoffizieren der  Deutschen Marine
 Search Engine Optimization, englisch für Suchmaschinenoptimierung
 Seasoned equity offering, englisch für Kapitalerhöhung
 Security Engineering Officer, englische Berufsbezeichnung
 Société électrique de l’Our, luxemburgisch-deutsches Energieversorgungsunternehmen
 Sociedad Española de Ornitología, spanischer Vogelschutzbund, Partner von BirdLife International
 SEO (Malerin), Künstlername einer koreanischen Künstlerin
 Sondereinheit für Observation, Sondereinheit der österreichischen Polizei
 Flugplatz Séguéla (IATA-Code), Flughafen von Séguéla, Region Worodougou, Distrikt Woroba, Elfenbeinküste

SE-O steht für:
 , ISO-3166-2-Code der schwedischen Provinz 

SE&O, auch s. e. e. o. oder s. e. et o. steht für:
 salvo errore et omissione, auf deutsch Irrtümer und Auslassungen vorbehalten

Siehe auch:
 Seo-gu

SEO